

Sens et origine du nom 
Solal est un nom de famille juif utilisé par Albert Cohen pour prénommer l'un de ses héros. La famille Solal est originaire d'Irak, elle a émigré en Espagne (Majorque), île qu'elle quitta sous l'Inquisition pour trouver refuge en Afrique du nord, à Livourne ainsi qu'à Salonique. Les Solal sont tous kohanim (Cohen-Solal). C'est par ce clin d’œil qu'Albert Cohen, originaire de Corfou, signifie au lecteur qu'il est Solal. Depuis les années 1980 Solal est utilisé comme prénom.

Littérature
Solal, premier roman d'Albert Cohen

Personnages fictifs
Solal des Solal, personnage récurrent dans l'œuvre d'Albert Cohen (Solal (1930), Mangeclous (1938), Belle du Seigneur (1968) et Les Valeureux)

Patronyme 
 
 Claudia Solal (1971-), chanteuse française de jazz, fille de Martial Solal.
Gaëlle Solal (1978-), guitariste française.
Marc Solal (1952-), illustrateur et photographe français.
Martial Solal (1927-), pianiste de jazz, compositeur, arrangeur et chef d'orchestre français.

Pseudonyme 
Laurent Morhain (1962-), chanteur français connu sous son pseudonyme « Solal ».
Patronyme hispanique
Homonymie de patronyme